Preußen Hameln steht für:

 SC Preußen Hameln, Sportverein (1933–1949), siehe SpVgg Preußen Hameln #SC Preußen Hameln
 SpVgg Preußen Hameln, Sportverein (1949–2010)
 FC Preussen Hameln, Sportverein (seit 2010), siehe SpVgg Preußen Hameln #Nachfolgeverein FC Preussen